EDM puede referirse a:

 Electrical discharge machining, el proceso de fabricación llamado electroerosión.
 Electronic dance music, un término principalmente estadounidense para la música electrónica de baile.
 El Diario Montañés, un periódico español.